Żyły międzyżebrowe (ang. intercostal veins, łac. vv. intercostales) dzielą się na:

 żyły międzyżebrowe przednie (ang. anterior intercostal veins, łac. vv. intercostales anteriores) w liczbie 9 bądź 10, które uchodzą do żył piersiowych wewnętrznych (ang. internal intercostal veins, łac. vv. thoracicae internae), częściowo za pośrednictwem żył mięśniowo-przeponowych.
 żyły międzyżebrowe tylne (ang. posterior intercostal veins, łac. vv. intercostales posteriores) prawe i lewe, które zbierają krew ze ściany klatki piersiowej i z części piersiowej rdzenia kręgowego; uchodzą do nich gałęzie grzbietowe (ang. dorsal branches, łac. rami dorsales) odprowadzające krew z mięśni i skóry grzbietu. Zespalają się m.in. z żyłami międzyżebrowymi przednimi.
 żyłę międzyżebrową górną (ang. internal intercostal vein, łac. v. intercostalis superior).

Bibliografia 
 Bochenek Adam. Anatomia człowieka. Tom III. .

Międzyżebrowe